John Coughlin – amerykański polityk samorządowy
 John Coughlin – kanadyjski hokeista
 John Coughlin – amerykański piłkarz i działacz sportowy
 John Coughlin – amerykański łyżwiarz
 John Coughlin – amerykański żołnierz i pisarz
 John Coughlin – irlandzko-amerykański artysta
 John W. Coughlin – amerykański lekarz i polityk